Okręty US Navy o nazwie USS "Bluefish" pochodzącej od lufara, ryby okoniokształtnej:
 Pierwszy "Bluefish" (SS-222) był okrętem podwodnym typu Gato, który wszedł do służby w 1943 i został skreślony z listy w 1959.
 Drugi "Bluefish" (SSN-675) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który wszedł do służby w 1971 i został skreślony w 1996.

Bluefish